Amerikai Egyesült Államok
 Endicott (Kentucky)
 Endicott (Nebraska)
 Endicott (New York)
 Endicott (Virginia)
 Endicott (Washington)